Mezzana, une ancienne piève de Corse
Mezzana, une commune en Italie